Kérion peut désigner :
 Kérion, en médecine, est une infection du cuir chevelu due à un champignon microscopique.
 Kerion, est un groupe français de metal symphonique.
 Kérion, nom des korrigans selon les lieux bretons.